Gaio – giurista romano
 Gaio – nome proprio di persona maschile
 Gaio – cognome italiano
 Gaio – attributo araldico
 Gaio – frazione di Spilimbergo in provincia di Pordenone
 Federico Gaio – tennista italiano
 Giulio Gaio – presbitero, politico e antifascista italiano

Pagine correlate 
 Gaia
 Gaius
 Caio

Altri progetti